A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az ökölvívás 54 kg-os  (harmatsúlyú) versenyszámát augusztus 21. és 25. között rendezték meg a szingapúri Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre-ben. A negyeddöntőket augusztus 21-én, az elődöntőket augusztus 22-én, az 5. helyért vívott mérkőzést augusztus 23-án, a bronzmérkőzést augusztus 24-én, a döntőt pedig augusztus 25-én tartották. Ellentétben a világbajnoksággal és az olimpiával csak egy bronzérmet osztottak ki.

Eredmények

Fordítás

Ökölvívás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon